Люсьен Кайё (; 1864—1944) — французский геолог, петрограф и картограф.

Член Парижской академии наук (1928), иностранный член-корреспондент Академии наук СССР (1929)

Биография 
С 1902 года работал в Горной школе, где в 1907 году стал профессором геологии. С 1912 года заведовал кафедрой геологии в Коллеж де Франс.

Известен исследованием отложений при помощи поляризационного микроскопа и был одним из пионеров в этой области. Он проанализировал и изучил структурные, минералогические и химические породы. Он проводил микрографические исследования осадочных пород Франции и фосфатов из Северной Африки.

Библиография
 «Études des Gites Minéraux de la France», 1906.
 «Les Minerais de Fer Oolithiques de France», 1909.
 «Introduction à l'étude Pétrographique des Roches Sédimentaires», 1916.
 «Les Roches Sédimentaires de France», 1929.
 «Les Phosphates de Chaux Sédimentaire de France», 1941.
 «Causes Anciennes et Causes Actuelles en Géologie», 1941.

Примечания

Ссылки 

Геологи Франции
Члены Французской академии наук
Члены-корреспонденты АН СССР
Президенты Геологического общества Франции